Otto von Hoya ist der Name folgender Personen:

* Otto II. (Hoya) (1271–1324), Graf von Hoya
 Otto IV. von Hoya († 1424), Bischof von Münster
 Otto III. (Hoya) († 1428), Graf von Hoya
 Otto VIII. (Hoya) (1530–1582), Graf von Hoya